Fairview (Alabama)
Fairview (Califórnia)
Fairview (Carolina do Norte)
Fairview (Dakota do Sul)
Fairview (Geórgia)
Fairview (Illinois)
Fairview (Kansas)
Fairview (Kentucky)
Fairview (Missouri)
Fairview (Montana)
Fairview (Nova Jérsei)
Fairview (Ohio)
Fairview (Oklahoma)
Fairview (Oregon)
Fairview (Pensilvânia)
Fairview (Tennessee)
Fairview (Texas)
Fairview (Utah)
Fairview (Virgínia Ocidental)
Fairview (Wyoming)
Ou ainda:
Fairview-Ferndale
Fairview Beach
Fairview Heights
Fairview Lanes
Fairview Park
Fairview Shores

Desambiguações de topônimos